Osoby o tym nazwisku:
 Ewa Kosmol – polska pływaczka i trener
 Maciej Kosmol – polski siatkarz itrener